Il nome Giuseppe Festa può riferirsi a:
Giuseppe Festa – musicista italiano del XVIII-XIX secolo.
Giuseppe Festa – scrittore e giornalista italiano